Johnson Farm bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Johnson Farm (North Carolina), ID-Nr. 10000207
 Johnson Farm (Texas), ID-Nr. 94000449